Verleumdung steht für:

 allgemein eine ehrverletzende Aussage, siehe Ehrdelikt
 Verleumdung (Deutschland)
 Verleumdung (Österreich)
 Verleumdung (Schweiz)

Siehe auch:
 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Artikel 17